Cor Steyn, Nederlands dirigent (1906-1965)
 Marthinus Theunis Steyn, president van de Oranje Vrijstaat  (1857-1916)
 Pieter Steyn, Nederlands politicus (1706-1772)

 Steyn de Leeuwe, Nederlands televisiepresentator (1981)
 Steyn van Ronge, Zuid-Afrikaans politicus (1955)

Zie ook
 Steijn (doorverwijspagina)
 Stein (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam